Гран-при Испании 1951 года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 28 октября на трассе «Педральбес» (Барселона). Гонка была последним этапом сезона 1951 года. Одержав победу, Хуан Мануэль Фанхио стал вторым чемпионом мира.

Гонка 

|}

 Поул: Альберто Аскари - 2:10,59
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио - 2:16,93

Положение в чемпионате мира 

Итоговое положение в чемпионате мира 1951 года.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Испании